Фторид серебра(I) (монофторид серебра) — неорганическое бинарное химическое соединение фтора и серебра.

Физические свойства 
Фтористое серебро представляет собой кристаллическое или порошкообразное бесцветное вещество. Температура плавления 435 °C. При нагревании плавится без разложения. Гигроскопичен, хорошо растворим в воде, в отличие от остальных галогенидов серебра.

Химические свойства 
 Вступает в реакции комплексообразования, к примеру, с аммиаком:

 Разбавленными щелочами переводится в оксид серебра(I):

 Реагирует с концентрированной серной кислотой при температуре кипения:

Получение 
Фторид серебра может быть синтезирован растворением серебра в плавиковой кислоте в присутствии окислителя:
 

Применяется как фторирующий агент.

Примечания

Литература 
 
 

Галогениды серебра
серебра